El término Tatooine, puede referirse a:

 Tatooine (Star Wars), planeta ficticio del universo Star Wars; 
 Tatooine (exoplaneta), astro que planteó posibles lagunas en las teorías sobre la formación de sistemas estelares; o
 T.A.T.O.O.I.N.E., acrónimo de The Attempt To Observe Outer-planets In Non-single-stellar Environments.